Алексе́й Са́вченко:
 Савченко, Алексей Витальевич (род. 1993) — украинский футболист.
 
 Савченко, Алексей Нилович (1907—1987) — советский языковед, компаративист.
 Савченко, Алексей Фёдорович (1919—2007) — гендиректор объединения «Ленмяспром», Герой Социалистического Труда.
 Савченко, Алексей Юрьевич (род. 1977) — украинский политик и предприниматель.